Артур Григорян:
 Григорян, Артур Акопович (род. 1985) — российский футболист.
 Григорян, Артур Размикович (род. 1967) — узбекский боксёр.
 Григорян, Артур (род. 1993) — армянский футболист.
 Григорян, Артур (1958—2022) — народный артист Армении, композитор.

Примечания